Ferro di lancia – figura araldica
 Ferro di lancia – nome comune del serpente Bothrops atrox